Раньери () — итальянская фамилия.

Известные носители:
 Раньери, Антони (род. 1997) — французский футболист, играющий на позиции нападающего.
 Раньери, Катина (род. 1927) — итальянская певица и актриса
 Раньери, Клаудио (род. 1951) — итальянский футболист и тренер.
 Раньери, Луиза (род. 1973) — итальянская актриса.
 Раньери, Лука (род. 1999) — итальянский футболист.
 Раньери, Массимо (род. 1951) — итальянский певец, актёр, театральный режиссёр и телеведущий.

Личное имя 
 Раньери (1084—ок. 1136) — маркграф Монферрата из династии Алерами.
 Раньери Бурбон-Сицилийский (или Ранье́ри Мари́я Гаэта́но Бурбо́н-Сицили́йский; 1883—1973) — глава Бурбон-Сицилийского дома, герцог Кастро, титулярный король Королевства Обеих Сицилий.
 Раньери ди Уголино — итальянский художник конца XIII — начала XIV века.

См. также 
 Реньери